Ашурково () — посёлок, входит в Краматорский городской совет Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 19 человек. До 1969 этот посёлок подчинялся Дружковскому горсовету.

Местный совет 
84313, Донецька обл., м. Краматорськ, пл. Миру, 2

Ссылки 
 Ашурково на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Краматорского городского совета